Виктор Ларин:
 Ларин, Виктор Иванович (род. 1932) — советский, российский учёный-геолог, профессор.
 Ларин, Виктор Лаврентьевич (род. 1952) — российский историк, доктор наук, директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, профессор ДВФУ.
 Ларин, Виктор Михайлович (1931—2015) — советский и российский экономист, доктор экономических наук, профессор.